Creze es una institución financiera alternativa en línea que opera desde 2015, sus oficinas centrales están en la Ciudad de México.

Su enfoque es otorgar créditos simples de corto plazo para capital de trabajo, pago de nómina, adquisición de inventario o mobiliario para pequeñas y medianas empresas o a personas físicas con actividad empresarial, en montos que van de $50,000 a $1,000,000 en plazos de 1 a 12 meses. 

Generan sus tasas de interés a partir de algoritmos propios que analizan más de 50 fuentes de datos; una vez obtenidos los datos se utilizan parámetros para examinar el perfil de la empresa. Ya realizado este proceso se compone un score crediticio propio, que indica el nivel de riesgo de la empresa.

Está registrada en el registro público como SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) por lo tanto es regulada por la Ley del Mercado de Valores y la Procuraduría Federal del Consumidor. Actualmente se encuentran en preparación diversas leyes específicas hacia el sector tecnofinanciero.

Integración financiera en Latinoamérica 
Creze forma parte de la industria Fintech que está comprometida en reducir la brecha de crédito en Latinoamérica, donde existe un grandísimo porcentaje de personas y empresas que no tienen acceso a bancarización o créditos.

La tasa de personas que solicita créditos en Latinoamérica es alrededor del 30% y de este, solo el 50% lo hace a través de una institución financiera. Aunque este hecho está en descenso, ya que entre 2011 y 2014 el número de individuos no bancarizados se redujo en un 20% en todo el mundo; en gran parte gracias a la adaptación tecnológica en los servicios financieros.

Una de las razones de los bajos niveles de bancarización es porque la infraestructura de la banca tradicional es muy costosa, esto genera que su nivel de alcance en países en desarrollo sea muy bajo. Otra razón de que la población tenga muchos problemas para acceder a créditos es el tipo de score y los métodos de manejo de riesgo que utiliza la banca tradicional, donde las comunidades menos aventajadas entran en un ciclo vicioso.

Las empresas Fintech por su parte tiene unos costos muy bajos, lo que les permite un alcance mucho mayor a un menor precio, esta reducción de costos se ve reflejada en el consumidor final. Por otra parte los métodos de scores crediticios y administración de riesgos son mucho más eficientes y adaptables al cliente; todo esto genera un servicio financiero más flexible, más amplio y más barato que el tradicional.

El acceso a crédito no es el fin sino el medio, estudios muestran que un mayor acceso a crédito genera una expansión en negocios y productividad, un aumento en inversión y consumo, e integración femenina en los ámbitos productivos; todo esto se traduce en mejor calidad de vida y educación para la población en general.

Referencias